O 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, Regimento Osório é um regimento de cavalaria de dragões, localizado atualmente em Porto Alegre.

Surgiu como esquadrão, criado pelo brigadeiro José da Silva Pais, no presídio Jesus-Maria-José, no porto de Rio Grande, e seu primeiro comandante foi o capitão Francisco Pinto Bandeira, em 1737. Foi depois transferido para Rio Pardo, sob o comando do coronel Tomás Luís Osório, instalado na Fortaleza Jesus, Maria, José. Permaneceu em Rio Pardo por mais de 80 anos, celebrizando-se com a denominação de "Regimento de Dragões de Rio Pardo". 

O Regimento participou na Guerra da Cisplatina, no cerco a Montevidéu, na Batalha de Sarandi e na Batalha do Passo do Rosário. 

Em 1834, foi deslocado para Bagé, tendo em vista a perda da importância de Rio Pardo. Em 1839 foi reorganizado, como 2º Regimento de Cavalaria Ligeira. Em 1851, participou da Guerra contra Rosas, sob comando do então tenente-coronel Manuel Luís Osório, e atuou na Batalha de Morón e de Monte Caseros. Na Guerra do Paraguai, participou de quase todas as batalhas importantes: Tuiuti, Itororó, combate contra a Fortaleza de Humaitá, Avaí, Angostura, Peribebuí, dentre outras. Em maio de 1876, recebeu ordens de deixar o Paraguai. Em maio de 1878 é deslocado para Jaguarão. 

Em 1889 o Regimento mudou a denominação para 2º Regimento de Cavalaria. De 1893 a 1895, participou da Revolução Federalista. Em 1908, mudou sua denominação para 12º Regimento de Cavalaria, em 1919 para 9º Regimento de Cavalaria Independente, de novo em 1924 para 3º Regimento de Cavalaria Divisionário, participando da Revolução de 1930 e da Revolução de 1932.

Em  1933 recebeu a denominação histórica de Regimento Osório. Em 1937 foi transformado em 18º Regimento de Cavalaria e a partir de 1947 foi extinto. Em 1951 o 13º Regimento de Cavalaria de Jaguarão recebeu a denominação de Regimento Osório, o acervo histórico e o patrimônio do extinto 18º Regimento de Cavalaria.

Em 1970, passou a ser chamado 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e teve sua sede transferida para Porto Alegre.

Cavalaria Guardas